Флавиевата династия е серия от трима римски императори, които управляват от 69, „Годината на Четиримата императори“, до 96, когато последният член е убит, с което започва династията на Антонините.

Въпреки че периодът на Флавиите е относително кратък, името става популярно и е обикновен компонент от римските имена за поколения напред.

 Веспасиан (69–79), син на Тит Флавий Сабин I
 Тит (79–81), по-голям син на Веспасиан
 Домициан (81–96), по-малък син на Веспасиан, по-малък брат на Тит

Вижте също 
 Флавий
 Флавиан

Източници